Малорита:
 Малорита — город в Белоруссии.
 Малорита — река в Белоруссии.
 «Малорита» — белорусский футбольный клуб.